Prezime Klajn može se odnositi na sledeće osobe:
 Feliks Klajn, nemački matematičar
 Franc Klajn, američki slikar
 Fric Klajn, nemački nacistički lekar
 Hugo Klajn, jugoslovenski reditelj
 Ivan Klajn, srpski filolog
 Naomi Klajn, kanadska novinarka